Евге́ний Алекса́ндрович Сверстю́к (; ) — украинский писатель, философ, диссидент, гоголевед, общественный деятель, основатель и  газеты «Наша вера», президент Украинского ПЕН-клуба.

Биография 
Родился 13 декабря 1928 года в местечке Сельцо (ныне Гороховский район, Волынская область, Украина). Родители — крестьяне. Образование — Львовский государственный университет имени Франко, отделение «логика и психология» филологического факультета (1947—1952), затем — аспирант Научно-исследовательского института психологии Минобразования Украины (1953—1956). Работал преподавателем украинской литературы Полтавского педагогического института (1956—1959), старшим научным сотрудником НИИ психологии (1959—1960), заведующим отделом прозы журнала «Вітчизна» (1961—1962), старшим научным сотрудником отдела психологического воспитания НИИ психологии (1962—1965), ответственным секретарем «Украинского ботанического журнала» (1965—1972).

В январе 1972 года — арестован и в марте 1973 приговорен по статье 62 ч. I УК УССР за изготовление и распространение документов «самиздата» к семи годам лишения свободы (отбывал в ВС — 389/36 в Пермской области) и пяти годам ссылки (с февраля 1979-го — столяр геологической экспедиции в Бурятии).

С октября 1983 до 1988 работал столяром на киевской фабрике индпошива № 2.

Умер 1 декабря 2014 года в городской клинической больнице № 10 (Киев).

Творчество 
Автор книг, многочисленных эссе и статей по литературоведению, психологии и религиоведению; стихов, переводов с немецкого, английского, русского языков на украинский.
Некоторые из литературно-критических эссе Сверстюка появились (в первой половине 1960-х годов) в журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Жовтень», «Дукля», газеты «Літературна Україна»; другие (с конца 1960-х годов) в «самиздате» («Котляревский смеётся», «Последняя слеза» — о Т. Шевченко, «В. Симоненко — идея», «По следам сказки про Иванову молодость» и другие), перепечатаны за рубежом (в сборнике «Широкое море Украины», 1972, «Панорама новейшей литературы в УССР», 1974). Отдельной книгой (первоначально в «самиздате») вышло эссе «Собор в лесах» (1970) — о романе «Собор» О. Гончара.

Награды 
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1995) — за книгу «Блудные сыны Украины».
 Орден Свободы (Украина).

Литература 
 Енциклопедія українознавства (у 10 томах) / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 466—467.

Ссылки 
 Вечный феномен диссидентства // polit.ru, 1 мая 2010, 09:35  '' Расшифровка лекции, прочитанной 17 марта 2010 года в Киеве, в Доме ученых в рамках проекта «Публичные лекции Політ. UA». «Публичные лекции Політ. UA» — дочерний проект Публичных лекций «Полит.ру».

Выпускники Львовского университета
Украинские писатели
Советские диссиденты
Диссиденты УССР
Украинские писатели XX века
Украинские писатели XXI века
Президенты Украинского ПЕН-центра